McCarty ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Z. McCarty (1808–1879), US-amerikanischer Politiker
 Bruce McCarty († 2013), US-amerikanischer Architekt
 Bryna McCarty (* 1983), US-amerikanische Skirennläuferin
 Chad McCarty (* 1977), US-amerikanischer Fußballspieler 

 Darren McCarty (* 1972), kanadischer Eishockeyspieler
 Dax McCarty (* 1987), US-amerikanischer Fußballspieler
 Jim McCarty (* 1943), britischer Musiker
 Jim McCarty (Gitarrist) (* 1947), US-amerikanischer Rock-Gitarrist
 Johnathan McCarty (1795–1852), US-amerikanischer Politiker
 Jonathan Patrick McCarty (* 1982), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Kelli McCarty (* 1969), US-amerikanische Schönheitskönigin
 Kelly McCarty (* 1975), US-amerikanischer Basketballspieler
 Maclyn McCarty (1911–2005), US-amerikanischer Biologe
Perry McCarty (* 1931), US-amerikanischer Bauingenieur

 Ted McCarty (1909–2001), US-amerikanischer Unternehmer und Erfinder
 Tiffany McCarty (* 1990), US-amerikanische Fußballspielerin
 Walter McCarty (* 1974), US-amerikanischer Basketballspieler
 William M. McCarty (~1789–1863), US-amerikanischer Politiker
 William Tibertus McCarty (1889–1972), US-amerikanischer Ordensgeistlicher, Bischof von Rapid City

McCarty ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 McCarty (Indiana)
 McCarty (Maine)
 McCarty (Missouri)

Siehe auch:

 McCarthy